Mereni több romániai és moldovai település román neve:

 Kézdialmás (románul: Mereni) község Romániában, Kovászna megyében

 Mereni község Romániában, Constanța megyében

 Mereni falu Romániában, Dâmbovița megyében, Titu városban
 Mereni falu Romániában, Dâmbovița megyében, Conțești községben
 Mereni falu Romániában, Olt megyében
 Mereni falu Romániában, Suceava megyében

 Mereni község Moldovában, Anenii Noi járásban
 Mereni falu Moldovában, Cimișlia járásban